

События 
 Поход Ашшур-нацир-апала II в страну Замуа.
 Харсиесе А становится верховным жрецом в Фивах и фактическим правителем.
 Основание Самарии (Шомрона) царём Израиля Амврием (Омри).
 Родился будущий царь Иудеи Иорам.

См. также

Примечания